Mount King kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount King, Östantarktis, berg, 
 Mount King, Västantarktis, berg,